Ранчо ел Саусито има више значења:

 Ранчо ел Саусито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Саусито (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику